«Меридиан» — кинофильм Чарлза Бэнда с элементами фильма ужасов и эротики с участием Шерилин Фенн. В 1991 году фильм номинировался на премию за лучший фильм на фестивале Фантаспорту. У фильма довольно низкие оценки по таким причинам: плохая концовка, низкий бюджет

Сюжет 
Две американские студентки, окончив художественную школу, едут в Италию: одна реставрировать картины, а другая вступить в наследование отцовским замком. Когда реставратор навещает подругу в замке, они приглашают на обед бродячих артистов, а те подсыпают им наркотики, что приводит к страстной оргии. Владелице замка в видениях является молодая женщина, зарезанная в этом доме. Поговорив с няней, она узнаёт, что женщина из видения — её тётя по линии отца, убитая из-за проклятия, лежащего на их семье с XV века. А следующая в линии она сама, и труппа, которую они угощали, — часть проклятия.

В ролях

Ссылки 
 
 

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Чарльза Бэнда
Фильмы США 1990 года
Фильмы ужасов 1990 года
Фильмы ужасов США
Фильмы о монстрах
Фильмы о демонах
Фильмы о студентах
Фильмы об Италии